Miejscowość w Polsce:
 Czerwony Kościół

Obiekty sakralne:
 czerwony kościół w Iławie
 czerwony kościół w Mińsku
 Czerwony Kościół w Ołomuńcu